El topónimo Herguijuela puede hacer referencia a:

Municipios:

 Herguijuela, un municipio español de la provincia de Cáceres, en Extremadura.
 Herguijuela del Campo, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 Herguijuela de la Sierra, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 Herguijuela de Ciudad Rodrigo, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.

Localidades:

 La Herguijuela, una localidad española del municipio de San Juan de Gredos, en la provincia de Ávila, Castilla y León.
 Alberguería de Herguijuela, una localidad española del municipio de Herguijuela del Campo, en la provincia de Salamanca, Castilla y León.
 Santo Domingo de Herguijuela, una localidad española del municipio de Herguijuela del Campo, en la provincia de Salamanca, Castilla y León.
 La Herguijuela de Doña Blanca, una finca española del municipio de Toril, en la provincia de Cáceres, Extremadura.
 Herguijuela de Guadalerma, una dehesa española del municipio de Casas de Millán, en la provincia de Cáceres, Extremadura.